Santiago de Calatrava kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santiago de Calatrava (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Santiago de Calatrava (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar